

Patronyme 
 Johann Baptist von Spix (1781-1826), zoologiste et explorateur allemand ;
  (1946-), écrivain allemand.
 Alfa Romeo Spix

Anatomie humaine 
 Épine de Spix

Espèces animales 
 Pénélope de Spix
 Ara de Spix
 Toui de Spix
 Hocco de Spix

Homonymie de patronyme